Геше:

 Геше — буддийская монашеская учёная степень.
 Геше Вангьял (ок. 1901—1983) — калмыцкий монах тибетской буддийской традиции Гэлуг, один из первых резидентных учителей тибетского буддизма в США.
 Геше, Франц (1806—1876) — немецкий художник, рисовальщик и гравёр.